Santa Rosa megye (Mendoza), megye Argentína nyugati részén, Mendoza tartományban.
Santa Rosa megye (Catamarca), megye Argentínában a Catamarca tartományban.
Santa Rosa megye (Guatemala), Guatemala egyik megyéje.
Santa Rosa megye (Florida), az USA Florida államának egyik megyéje.